Kostelů svatého Klimenta (svatého Klementa) je v Praze více:
 Katedrála svatého Klimenta – nyní řeckokatolický, v Klementinu na Starém Městě
 Kostel svatého Klimenta (Holešovice) – původně středověký, na malém hřbitově na úpatí Letné
 Kostel svatého Klimenta (Nové Město) – v Klimentské ulici, evangelický, na místě jednoho z nejstarších kostelů na území Prahy

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení